Pulvermühle steht für:
 Pulvermühle, eine Mühle zur Herstellung von Schwarzpulver
 Pulvermühle (Heinsberg), war eine Mühle in der Kreisstadt Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Pulvermühle (Grüningen), war eine Mühle bei Grüningen, heute Markgröningen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Pulvermühle, ein Landerziehungsheim von Hermann Lietz bei Ilsenburg im Harz
 Pulvermühle (Kitzingen), ehemalige Pulvermühle im unterfränkischen Kitzingen

Pulvermühle als Ortsname 

in Bayern:
 Pulvermühle (Amorbach), Ortsteil der Stadt Amorbach, Landkreis Miltenberg
 Pulvermühle (Burghausen), Ortsteil der Stadt Burghausen, Landkreis Altötting
 Pulvermühle (Ederheim), Ortsteil der Gemeinde Ederheim, Landkreis Donau-Ries
 Pulvermühle (Grafengehaig), Wüstung auf dem Gemeindegebiet des Marktes Grafengehaig, Landkreis Kulmbach
 Pulvermühle (Kasendorf), Ortsteil des Marktes Kasendorf, Landkreis Kulmbach
 Pulvermühle (Lehrberg), Ortsteil des Marktes Lehrberg, Landkreis Ansbach
 Pulvermühle (Neustadt an der Aisch), Ortsteil der Stadt Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Pulvermühle (Rüdenhausen), Ortsteil des Marktes Rüdenhausen, Landkreis Kitzingen
 Pulvermühle (Ruhmannsfelden), Ortsteil des Marktes Ruhmannsfelden, Landkreis Regen
 Pulvermühle (Schopfloch), Ortsteil des Marktes Schopfloch, Landkreis Ansbach
 Pulvermühle (Stephanskirchen), Ortsteil der Gemeinde Stephanskirchen, Landkreis Rosenheim
 Pulvermühle (Thyrnau), Ortsteil der Gemeinde Thyrnau, Landkreis Passau
 Pulvermühle (Waischenfeld), Ortsteil der Stadt Waischenfeld, Landkreis Bayreuth

in anderen deutschen Bundesländern:
 Pulvermühle (Aalen), Ortsteil der Stadt Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Pulvermühle (Abtsgmünd), Ortsteil der Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Pulvermühle (Ruppichteroth), Ortsteil der Gemeinde Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Pulvermühle (Schalksmühle), Ortsteil der Gemeinde Schalksmühle, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Pulvermühle (Waldbröl), Ortsteil der Stadt Waldbröl, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Pulvermühle (Bischheim), Wohnplatz in der Gemeinde Bischheim, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Pulvermühle (Hülsede), Wohnplatz im Ortsteil Schmarrie der Gemeinde Hülsede, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen

in Luxemburg:
 Pulvermühle (Luxemburg), Ortsteil der Stadt Luxemburg

Siehe auch:
 Die Pulvermühle, Roman von Gertrud Fussenegger
 Viadukt Pulvermühle, Brücke in Luxemburg